Лічія Мальєтта (; 16 листопада 1954) — італійська акторка. Відома за своєю роллю в фільмі «Хліб і тюльпани» (2000), за який отримала премію «Давид ді Донателло».

Фільмографія 

 Nella città barocca (1985)
 Morte di un matematico napoletano (1992)
 Rasoi (1993)
 L'amore molesto (1995)
 Rumori di fondo (1996)
 Le acrobate (1997)
 Pane e tulipani (1999)
 Luna rossa (2001)
 Agata e la tempesta (2003)
 Nel mio amore (2004)
 Persepolis (2007)
 Viaggio in Italia - Una favola vera (2007)
 Paolo VI - Il Papa nella tempesta (2008)
 Sissi (2009)
 In Treatment (2013)

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Неаполя
Кіноактори Італії XX століття
Кіноактори Італії XXI століття